Дворец культуры железнодорожников (ДК Железнодорожников) — дворцы культуры в разных странах постсоветского пространства:

 Дворец культуры железнодорожников (Батайск) — в Батайске.
 Дом культуры железнодорожников (Великие Луки) — в Великих Луках, пр-т Гагарина, 95.
 Дворец культуры железнодорожников (Гомель) — в Гомеле.
 Дом культуры «Железнодорожник» (Изюм) — в Изюме.
 Дворец культуры железнодорожников (Каменск-Шахтинский) — в пгт Лиховской Каменска-Шахтинского.
 Дворец культуры железнодорожников (Караганда) — в Караганде.
 Центральный дом культуры железнодорожников — в Москве.
 Дом культуры железнодорожников (Мурманск) — в Мурманске.
 Дворец культуры железнодорожников (Нижний Новгород) — в Нижнем Новгороде.
 Дворец культуры железнодорожников (Новосибирск) — в Новосибирске.
 Дворец культуры железнодорожников (Орёл) — в Орле.
 Дом культуры железнодорожников (Петрозаводск) — в Петрозаводске.
 Дворец культуры железнодорожников (Рига) — в Риге, для работников Рижского отделения Прибалтийской железной дороги.
 Дворец культуры железнодорожников (Ростов-на-Дону) — в Ростове-на-Дону.
 Дом культуры железнодорожников (Санкт-Петербург) — в Санкт-Петербурге.
 Дворец культуры железнодорожников (Ташкент) — в Ташкенте.
 Дворец культуры железнодорожников (Харьков) — в Харькове.
 Дворец культуры железнодорожников (Челябинск) — в Челябинске, объект культурного наследия, ул. Цвиллинга, 54.